Толвоярви — топоним:
 Толвоярви (озеро) — озеро в Республике Карелия.
 Толвоярви (заказник) — государственный ландшафтный заказник в Суоярвском районе Республики Карелия.
 Толвоярви (посёлок) — посёлок в Суоярвском районе Республики Карелия.